Wonderful kan syfta på:

Wonderful (musikalbum) – ett album från det brittiska bandet Madness
Wonderful (sång) – en sång från den belgiska sångerskan Iris